«Весь город говорит» () — кинофильм режиссёра Джона Форда, вышедший на экраны в 1935 году. Лента основана на рассказе У.Р. Бёрнетта, опубликованном в 1932 году в журнале Collier’s.

Сюжет 
Скромный клерк по имени Артур Фергюсон Джонс ведёт незаметную жизнь, в свободное время занимаясь писательством и мечтая о своей прекрасной коллеге мисс Кларк. На его беду, мистер Джонс оказывается чрезвычайно похож на разыскиваемого по всей Америке преступника, известного как Убийца Мэннион. Поэтому однажды обычный поход в кафе оборачивается для него арестом. После долгого разбирательства полиция вынуждена признать, что он не тот, кто им нужен, а чтобы в будущем вновь не попасть в подобную ситуацию, прокурор выдаёт клерку специальную бумагу, подтверждающую его личность. После освобождения всеобщая слава обрушивается на мистера Джонса: у него берут интервью, ему пишут письма, он договаривается с газетой о серии репортажей, посвящённых биографии Мэнниона. Однако по возвращении домой его ждёт гораздо менее приятное открытие: Убийца собственной персоной является к нему, чтобы заполучить очень полезный для него охранный документ...

В ролях 
 Эдвард Г. Робинсон — Артур Фергюсон Джонс / Убийца Мэннион
 Джин Артур — мисс Вильгельмина Кларк
 Артур Хол — детектив сержант Бойл
 Джеймс Донлан — детектив сержант Хоу
 Артур Байрон — Спенсер
 Уоллес Форд — репортёр Хили
 Дональд Мик — Хойт
 Этьен Жирардо — Сивер
 Эдвард Брофи — Слагс Мартин
 Пол Харви — Дж. Дж. Карпентер
 Люсиль Болл — банковская служащая
В титрах не указаны
 Фрэнсис Форд — газетный репортёр в доке
 Блу Вашингтон — банковский швейцар

Ссылки 

Фильмы США 1935 года
Криминальные комедии США
Кинокомедии 1935 года
Фильмы Columbia Pictures
Экранизации произведений Уильяма Бёрнетта
Фильмы о двойниках